Вилківська міська територіальна громада — територіальна громада в Україні, у Ізмаїльському районі Одеської області, створена рішенням облради від 18 липня 2017 року в рамках адміністративно-територіальної реформи 2015–2020 років. Перші вибори відбулися 29 жовтня 2017 року. Адміністративний центр — м. Вилкове.

Площа — 479.71 км², населення —  мешканців (2020).

Громада утворена в результаті об'єднання Вилківської міської ради із Десантненською і Мирнівською сільськими радами. 17 липня 2020 року  згідно Розпорядження КМУ  від 12 червня 2020 року  до склади громади було долучено Приморську сільську раду.

Склад громади 
До складу громади входять одне місто — Вилкове, одне селище Біле і 4 села:
 Десантне
 Мирне
 Новомиколаївка
 Приморське

Посилання

Джерела 

 
 Вилківська міська ОТГ  // Облікова картка на офіційному вебсайті Верховної Ради України.
 gromada.info: Вилківська об'єднана територіальна громада 
 Децентралізація влади: Вилківська міська громада 

Буджак
Наддунав'я
Громади Ізмаїльського району